NCAA Division I 2008 – torneo di pallavolo femminile
 NCAA Division I 2008 – torneo di pallavolo maschile